Herschbach ist ein geographischer Name:

Ortsgemeinden und Ortsteil:
 Herschbach, Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Selters im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Herschbach (Oberwesterwald), Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Wallmerod im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Herschbach (Kaltenborn), Ortsteil der Ortsgemeinde Kaltenborn im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Herschbach (Kesselinger Bach), linker Zufluss des Kesselinger Bachs in Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Herschbach (Krebsbach), linker Zufluss der Krebsbachs (zur Paar) bei Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Herschbach ist ein Familienname:
 Dudley R. Herschbach (* 1932), US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Hersbach
 Hörschbach